Средска може бити:

 Средска, насеље у општини Призрен, Косово и Метохија, Република Србија
 Средска (Черноочене), насеље у општини Черноочене, Крџалијска област, Бугарска